Yeni Həyat – centro abitato del distretto di Qusar, in Azerbaigian
 Yeni Həyat – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian
 Yeni Həyat – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian